

Топонім 
 Піно () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика

Вино 
 Піно () — назва кількох сортів винограду французького походження:
 Піно Блан — сорт винограду, використовуваний для виготовлення білих вин.
 Піно Грі — технічний сорт винограду, використовуваний для виробництва білих вин.
 Піно Нуар — технічний сорт винограду, використовуваний для виробництва вина.
 «Піно де Шарант» — різновид кріпленого вина, виробленого в департаментах Шаранта, Шаранта Приморська (рідше Дордоні), на заході Франції.

Особи 
 Марго Піно (6 січня 1994, Безансон) — французька дзюдоїстка, олімпійська чемпіонка 2020 року.